I Should Have Known Better (The Beatles), een nummer uit 1964 van de Britse popgroep The Beatles
 I Should Have Known Better (Jim Diamond), een nummer uit 1984 van de Schotse zanger Jim Diamond
 I Should Have Known Better (The Interpreters), een nummer uit 1998 van de Amerikaanse band The Interpreters